Таагепера ():
 Таагепера, Рейн (род. 1933) — эстонский политик и политолог.
  — деревня в Эстонии.
 За́мок Вагенкюль (Таагепера) — мыза в Эстонии, в современном уезде Валгамаа.